Belmondo est un patronyme italien assez rare, porté dans le Piémont (Vallées occitanes) et les Alpes-Maritimes (au pluriel : Belmondi).

On en trouve aussi . Littéralement il signifie beau monde, mais cela ne représenterait rien pour un nom de famille.  plutôt d'une déformation de Bermond, nom de personne d'origine germanique et fréquent dans les Alpes-Maritimes.

Patronyme 

 Lionel Belmondo (1963-), saxophoniste de jazz, frère de Stéphane Belmondo
 Stéphane Belmondo (1967-), musicien de jazz, frère de Lionel Belmondo
 Stefania Belmondo (1969-), skieuse de fond italienne

Famille Belmondo 
La famille Belmondo est une famille française d'origine italienne qui comprend des artistes, notamment dans le cinéma :

Voies et musées 
 Musée Paul-Belmondo, situé à Boulogne-Billancourt (ouvert en 2010).
 Rue Paul-Belmondo, à Paris

Patronyme italien